De zestiende Pan-Amerikaanse Spelen werden gehouden van 14 tot en met 30 oktober 2011 in Guadalajara, Mexico. Er namen bijna 6.000 atleten uit 42 verschillende landen deel, inclusief de gezamenlijke deelname van de Nederlandse Antillen onder de vlag van de Pan-Amerikaanse Spelen.

Programma

Deelnemende landen 

 * De deelnemers uit de Nederlandse Antillen namen deel onder de vlag van de Pan-Amerikaanse Spelen.

Medailles

Medaillewinnaars

Medaillespiegel